«Пуэ́бла» () — мексиканский футбольный клуб из города Пуэбла-де-Сарагоса, штата Пуэбла. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики.

История 
Футбольные команды под разными названиями существовали в Пуэбле с конца XIX века, но современный клуб был официально образован 7 мая 1944 года.

У клуба отчётливо прослеживаются два «золотых» периода — в 1940-е годы «Пуэбла» выиграла одно серебро, две бронзы чемпионата Мексики и Кубок Мексики, а в 1980-е годы — два чемпионата Мексики, два Кубка Мексики и Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Победа как в чемпионате Мексики сезона 1989/90, так и в Кубке Мексики 1990, дала «Пуэбле» право называть это достижение «кампеонисимо». В 1990-е — 2000-е годы команда периодически опускалась во вторую по уровню лигу Мексики, но затем возвращалась.

Достижения 
  Чемпион Мексики (2): 1982/83, 1989/90
  Вице-чемпион Мексики (2): 1944/45, 1991/92
  Победитель Второго дивизиона Мексики (2): Апертура 2005, Апертура 2006
  Обладатель Кубка Мексики (5): 1945, 1953, 1988, 1990, Клаусура 2015
  Финалист Кубка Мексики (3): 1951/52, 1971/72, Апертура 2014
  Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики (1): 1990
  Обладатель Суперкубка Мексики (1): 2015
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1): 1991

Знаменитые игроки 
  Дамьян Замогильный
  Муриси Рамальо
  Хуан Аранго
  Хуан Мануэль Асенси
  Луис Хавьер Гарсия Санс
  Маурисио Серна
  Игнасио Амбрис
  Марселино Берналь
  Харед Борхетти
  Альберто Гарсия Аспе
  Дуилио Давино
  Хорхе Кампос
  Роберто Паласиос
  Хулио Сесар Ромеро
  Андрес Скотти
  Оскар Табарес
  Иван Кавьедес

Известные тренеры 
  Сесар Менотти
  Исидро Лангара

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Мексики